Села:
 Боднарівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Боднарівка — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Боднарівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
Інше
 Боднарівка — парк у Львові
 Боднарівка — місцевість у Львові.